

1950—1954

1955—1960

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции